FK Dinamo Moskva, nogometni klub
 Dinamo Moskva (vaterpolo)
 HC Dinamo Moskva, hokejaški klub